André Devaux (1894-1981) – velocista francese
 Antoine Devaux (1985) – calciatore francese 
 Denis Devaux (1939) – ex calciatore francese
 Jean-Christophe Devaux (1975) – ex calciatore e allenatore di calcio francese
 Paul Devaux (1801-1880) – politico belga
 Valérie Devaux (... – ...) – ex schermitrice francese